Irlanda se poate referi la:

 Insula Irlanda din arhipelagul Insulelor Britanice din nord-vestul Europei, pe care sunt situate statele:
 Irlanda, stat suveran, membru al UE
 Irlanda de Nord, stat component al Regatului Unit

 Alte foste entități politice situate pe Insula Irlanda sunt:
 Irlanda Gaelică, orânduirea politicăirlandeză de dinaintea Invaziei Normande
 Senioria Irlandei, un stat creat în urma invaziei Normande din 1169
 Regatul Irlandei, numele statului Irlandez din 1541
 Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei, statul din care a făcut parte Irlanda între 1801 și 1922
 Republica Irlandeză, statul independent autoproclamat ce a existat între 1919 și 1922. Numele este folosit actualmente în mod eronat pentru a descrie actualul stat. 
 Irlanda de Sud, o regiune din cadrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei formată în 1920
 Statul liber Irlandez, numele statului ce conținea 26 din cele 32 comitate Irlandeze